Čokoláda může být:

základní význam
 čokoláda – doplňková potravina, sladkost (obvykle kakaová cukrovinka nebo čokoládový nápoj)
 bílá čokoláda
 mléčná čokoláda
 hořká čokoláda
 rubínová čokoláda
 ledová čokoláda

v kultuře
 Čokoláda (kniha) – kniha Joanne Harrisové
 Čokoláda (film) – britsko-americký film z roku 2000 natočený na motivy knihy Joanne Harrisové režisérem Lasse Hallströmem
 Krev jako čokoláda – americký fantasy film z roku 2007

jiné významy
 elektrotechnický slangový výraz pro svorkovnici

Externí odkazy